Staatsoper di Amburgo
 Staatsoper di Berlino
 Staatsoper di Vienna